Järnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Järnsjön, Småland, sjö i Hultsfreds kommun,  (24,6 ha)
Lilla Järnsjön, sjö i Oskarshamns kommun,  (12,4 ha)
Stora Järnsjön, sjö i Hultsfreds kommun,  (11 ha)
Järnsjön, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun, 
Järnsjön, Dalsland, sjö i Åmåls kommun,  (27,6 ha)
Järnsjön, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (19,1 km²)
Järnsjön, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (15,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn